Atafu (atol), een atol in Tokelau-eilanden
 Atafu (eiland), het enige bewoonde eiland in dat atol
 Atafu (dorp), de enige nederzetting op dat eiland